Александр Крейтер:
 Крейтер, Александр Александрович (1932—1986) — советский гляциолог. 
 Крейтер, Александр Иванович (1904—1993) — советский геолог-нефтяник, один из первооткрывателей и разработчиков крупнейшего в Средней Азии Газлинского месторождения.